Harsányi este un nume care se poate referi la:
 John Charles Harsanyi
 Zimra Harsányi